Беґбеде́ () — французьке прізвище, утворене з гасконських слів bèth (гарний) та véder (бачити). Прізвище дуже поширене в районі Беарна.

Відомі носії 
 Фредерік Беґбеде — французький прозаїк, публіцист, літературний критик, редактор, сценарист, актор та режисер.
 Жеральдіна Беґбеде — французька сценаристка, письменниця, двоюрідна сестра Фредеріка Беґбеде.
 Марк Беґбеде (1916—1997) — французький філософ, журналіст.
 Шарль Беґбеде (*1964) — французький підприємець, брат Фредеріка Беґбеде.

Примітки 

Французькі прізвища